17563 Tsuneyoshi – asteroide della fascia principale
 Tsuneyoshi – nome maschile giapponese
 Tsuneyoshi – principe figlio dell'imperatore del Giappone Go-Daigo
 Tsuneyoshi – toponimo di una località della città di Osaka